Ocean Terminal (Edinburgh) - Schots winkelcentrum
 Ocean Terminal (Hong Kong) - cruise terminal en winkelcentrum in Hong Kong
 Jasper Ocean Terminal - Amerikaans diepwater container terminal (in ontwikkeling)